Bärholz ist ein Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Bärholz, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Listopadowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Familienname:
 Daniel Bärholz (1641–1688), deutscher Dichter